The Novice steht für:

 The Novice (2002), Originaltitel des Buchs Die Novizin von Trudi Canavan
 The Novice (2006), Filmdrama von Murray Robinson
 The Novice (2021), Originaltitel von Die Novizin (2021), Thriller von Lauren Hadaway